Stradella steht für:

 Stradella (Lombardei), ein Ort in Italien in der Region Lombardei  
 Stradella-Bass, ein Stradella-Bass-System im Akkordeonbau
 Alessandro Stradella (1643–1682), ein italienischer Violinist, Sänger und Komponist
 Alessandro Stradella (Oper), romantische Oper von Friedrich von Flotow.